Миха́йлівка — село в Рубіжанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області України. Населення становить 593 осіб.

У селі зберігся Храм Святителя Феодосія Чернигівського, побудований у 1905 р. по проекту архитектора В.Х. Немкина

Галерея

Посилання 
 Михайлівська сільська рада 
 Погода в селі Михайлівка 

Села Луганської області